Сатана або Диявол — духовне створіння, яке є головним супротивником Бога та всіх, хто поклоняється правдивому Богові.

Фільми 

 «Диявол» (1915) — американський драматичний фільм режисера Реджинальда Баркера.
 «Диявол» (1963) — італійська чорно-біла кінокомедія режисера Джана Луїджі Полідоро.
 «Диявол» (1972) — польський історично-містичний фільм жахів режисера Анджея Жулавського.
 «Диявол» (2010) — американський містичний трилер реж. Джона Еріка Даудла.